Flugzeugabsturz in Medan steht für folgende Flugunfälle in Medan, Indonesien:

 Mandala-Airlines-Flug 91, Passagierflugzeug (2005)
 Flugzeugabsturz in Medan 2015, Militärflugzeug

Siehe auch:
 Flughafen Polonia (Medan) #Zwischenfälle